Tagawa ist der Name von:

 Tagawa-shi, eine japanische Stadt (shi) in der südjapanischen Präfektur Fukuoka
 Tagawa-gun (Fukuoka), einen Landkreis (gun) der Präfektur Fukuoka bzw. der Provinz Buzen
 Tagawa-gun (Uzen), vom Altertum bis zur Teilung in Nishi- (West-) und Higashi-Tagawa-gun (Ost-Tagawa) 1878 ein Landkreis der nordjapanischen Provinz Dewa/Uzen bzw. der Präfektur Sakata/Tsuruoka/Yamagata

Tagawa ist der Familienname folgender Personen:

 Cary-Hiroyuki Tagawa (* 1950), US-amerikanischer Filmschauspieler und Filmproduzent
 Félix Tagawa (* 1976), tahitischer Fußballspieler
 Kyōsuke Tagawa (* 1999), japanischer Fußballspieler
 Tagawa Suihō (1899–1989), japanischer Mangaka
 Tomoki Tagawa (* 2002), japanischer Fußballspieler